Een kwantor is in algemene zin "iets dat een hoeveelheid nader omschrijft". Meer specifiek wordt dit begrip gebruikt voor:

 bepaalde woordsoorten; zie kwantor (taalkunde)
 een taalelement in de wiskunde en logica; zie kwantor (logica)